Willians Costa Pereira (Rio de Janeiro, 24 de maio de 1968 — Recife, 2 de dezembro de 2007) foi um violonista brasileiro, arranjador, compositor, produtor musical e professor de música.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro